Hermaea – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Hermaeidae
 Hermaea – traghetto ferroviario
 Hermaea – antico nome dell'isola di Tavolara
 Pallavolo Hermaea – squadra di pallavolo di Olbia